Le nom dUSS Medusa est porté par plusieurs navires de l'United States Navy :

 l, est un monitor de  lancé sous le nom de  et renommé en 1869 ;
 l, est le premier navire de réparation de la Marine des États-Unis lancé en 1923.

Medusa